Wilcke ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Wilcke (* 1968), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Andreas Wilcke, deutscher Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Anna Magdalena Wilcke, siehe Anna Magdalena Bach
 Birger Rostrup Wilcke (1923–1993), dänischer Jurist und Sachbuchautor
 Claus Wilcke (* 1939), deutscher Schauspieler
 Claus Wilcke (Altorientalist) (* 1938), deutscher Altorientalist
 Cyriakus Wilcke (um 1620–1667), deutscher Komponist und Kapellmeister am Hof von Sachsen-Jena; siehe Cyriacus Wilche 
 Ernst Ludwig von Wilcke (1653–1725), kurhessischer Generalleutnant, kurfürstlich sächsischer und königlich polnischer General der Infanterie
 Ferdinand Wilcke (1800–1861), deutscher Prediger und Autor
 Georg Leberecht von Wilcke (1699–1761), Kursächsischer Hof- und Regierungsrat, Jurist, Kabinettsrat und Archivar
 Gerhard Wilcke (1903–1977), deutscher Apotheker und Komponist
 Gerhard Wilcke (Manager) (1907–1986), deutscher Manager
 Gudrun Wilcke (Geburts- und Künstlername Gudrun Pausewang, 1928–2020), deutsche Schriftstellerin
 Heinrich-Aloysius Schmidt-Wilcke (* 1934), deutscher Mediziner
 Henning Wilcke (1907–2002), deutscher Offizier
 Johan Carl Wilcke (1732–1796), deutsch-schwedischer Physiker
 Johann Caspar Wilcke (1707–1758), deutscher Tenor am Zarenhof, danach Sänger und Kammerverwalter beim Fürsten Schwarzburg-Sondershausen
 Johann Georg Wilcke (1630–1691), deutscher Pädagoge; siehe Johann Georg Wilke
 Johann Kaspar Wilcke (1660–1733), fürstlicher Hoftrompeter zu Sachsen-Weißenfels, Vater von Anna Magdalena Bach
 Samuel Gustav Wilcke (1736–1790), schwedisch-pommerscher Botaniker, Entomologe und Theologe
 Wilhelm Wilcke (1885–1979), deutscher Maler
 Wolf-Dietrich Wilcke (1913–1944), deutscher Luftwaffenoffizier, Jagdflieger

Siehe auch: 

 Wilke